Lama Su es un personaje de ficción de la serie cinematográfica la Guerra de las Galaxias.

Lama Su era un alienígena de especie "kaminoano" de piel blanca, muy alto y delgado, con un cuello alargado que terminaba en una pequeña cabeza de ojos negros y amplios y con una pequeña cresta de púas en su nuca, como la mayoría de los Kaminoanos hombres.

Ostentaba el cargo de primer ministro del planeta Kamino. Su secretaria era Taun We, quien tenía bajo su responsabilidad el comité de bienvenida a los negociadores. Lama Su era el encargado de hacer negocios con otros planetas creando seres genéticamente alterados, para ser usados como trabajadores o soldados.

Lama Su tuvo una reunión privada con Obi-Wan Kenobi cuando éste llegó al planeta y se encontró con el ejército clon. Estos clones serían los mismos que servirían a la república para luchar en las Guerras Clon y vencer a los separatistas de la Confederación de Sistemas Independientes. Kenobi le comunicó la muerte del Maestro Jedi Syfo - Dyas, quien encargó la creación del ejército clon. Lama Su se muestra muy orgulloso de los clones que creó, así como se mostró de acuerdo con continuar creando más clones para la República. Se desconoce que fue de él tras la insurrección de los clones.

Personajes de Star Wars